Termin metilaza tiostreptonske otpornosti ima više značenja.

 RRNK (adenozin-2'-O-)-metiltransferaza, enzim
 23S rRNK (adenozin1067-2'-O)-metiltransferaza, enzim